Теодора (Фео) Панчева Хаджимишева-Атанасова е българска преводачка и университетска преподавателка в Софийския университет.

Биография 
Родена е през 1912 година в семейството на дипломата Панчо Хаджимишев и Панси Браун. През 1935 година завършва английска и немска литература в Кингс Колидж, Великобритания. От 1951 до 1974 година преподава английски език в Софийския университет. Превежда произведения от Джеймс Матю Бари, Джонатан Суифт, Ърнест Хемингуей, Уолтър Скот. Авторка е на англо-български речник. Създателка е на Съюза на преводачите.

Женена е за дипломата Боян Атанасов, с принос за спасяването на евреи от лагерите на смъртта.

Родословие

Бележки 

Български преводачи на англоезична литература
Преподаватели в Софийския университет
Теодора
Родени в Атина
Български просветни дейци от Македония
По произход от Велес